

Сибірська сільська рада — сільське поселення, Купинський район, Новосибірська область
 Сибірська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край